Прилука — рівна місцевість по берегах річок чи озер, вкрита трав'янистою рослинністю.
 Стара Прилука — село Липовецького району Вінницької області України.
 Нова Прилука — село Липовецького району Вінницької області України.

Див. також 
 Прилуки (значення)